La Coppa Davis 1958 è stata la 47ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 36 nazioni: 24 nella zona europea, 5 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia, detentrice del titolo, nel challenge round che si è disputato al Milton Courts di Brisbane in Australia dal 29 al 31 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1958
 1958